Ludwik z Walii, właśc. Ludwik Artur Karol; ang. Louis Arthur Charles (ur. 23 kwietnia 2018 w Londynie) – książę Zjednoczonego Królestwa, członek brytyjskiej rodziny królewskiej, syn Wilhelma, księcia Walii, i Katarzyny, księżnej Walii, najmłodszy brat księcia Jerzego i księżniczki Karoliny. Jest czwartą osobą w kolejce do tronu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, po swoim ojcu, bracie i siostrze.

Narodziny i chrzest 
Informacje o ciąży księżnej Cambridge zostały oficjalnie podane przez Pałac Kensington 4 września 2017. Poród nastąpił 23 kwietnia 2018 roku o godzinie 11:01 czasu lokalnego, zaś cztery dni później ogłoszono, że syn pary książęcej będzie miał na imię Ludwik Artur Karol. Zgodnie z dokumentem królowej Elżbiety II z 31 grudnia 2012 roku, ma prawo do używania predykatu Jego Królewskiej Wysokości.

9 lipca 2018 książę został ochrzczony w kaplicy Pałacu św. Jakuba. Rodzicami chrzestnymi zostali: Nicholas van Cutsem i Guy Pelly (przyjaciele księcia Williama), Harry Aubrey-Fletcher (najmłodszy syn Lorda Buckinghamshire), Laura Meade (spokrewniona z brytyjską rodziną królewską), Robert Carter (przyjaciel księżnej Kate z czasów szkolnych) i Lucy Middleton (kuzynka księżnej Kate od strony ojca).

Drzewo genealogiczne 
Książę jest trzecim dzieckiem księcia Wilhelma i jego żony, księżnej Katarzyny. Jego dziadkami ze strony ojca są król Karol III i zmarła tragicznie księżna Diana, a ze strony matki – Michael i Carole Middletonowie. Jego pradziadkami byli królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i książę Filip.

Przypisy 

Windsorowie
Ludzie urodzeni w Londynie
Urodzeni w 2018